Lago Frías puede referirse a dos lagos de Argentina:

 Lago Frías, ubicado en la Provincia de Río Negro;
 Lago Frías, ubicado en la Provincia de Santa Cruz.